Loisy puede referirse a: 

 Loisy, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Loisy, comuna francesa situada en Saona y Loira.

 Alfred Loisy, teólogo.